VII Островные игры прошли на острове Джерси с 14 по 28 июля 1997 года. В них приняли участие около 2000 спортсменов из 20 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 14 видах спорта:

 Атлетика
 Бадминтон
 Велоспорт
 Виндсёрфинг
 Волейбол

 Гимнастика
 Гольф
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Теннис
 Футбол

Участники и медали

Ссылки 
 Сайт игр 1997
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры
История Джерси
Спорт в Джерси